Fernand Demilly (né en 1934), homme politique français, sénateur de la Somme ;
 Patricia Demilly (née en 1959), athlète française en demi-fond ;
 Stéphane Demilly (né en 1963), homme politique français, député.